Чистое вещество:
 синоним термина индивидуальное вещество;
 химический реактив квалификации «чистый» («ч.»).